Рузвельт () — округ в штате Нью-Мексико, США. Столица — Порталес. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек.

Округ был создан в 1903 году. Он был назван в честь президента США Теодора Рузвельта.

Географическое положение 
Расположен в восточной части штата. По данным Бюро переписи населения США округ Рузвельт имеет общую площадь в 6358 квадратных километра, из которых 6338 кв. километра занимает земля и 19 кв. километра — вода.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 50,3 % мужчин и 49,7 % женщин), насчитывалось 7299 домашних хозяйства и 4671 семья. Расовый состав: белые — 76,9 %, афроамериканцы — 1,8 %, коренные американцы — 1,3 % и представители двух и более рас — 3,2 %. 39,9 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 26,6 % — жители младше 18 лет, 7,9 % — между 18 и 21 годами, 53,6 % — от 21 до 65 лет и 11,9 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 29,7 лет. На каждые 100 женщин в Рузвельте приходилось 101,3 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 99,9 мужчин сопоставимого возраста.

Из 7299 домашних хозяйств 64,0 % представляли собой семьи: 47,3 % совместно проживающих супружеских пар (21,0 % с детьми младше 18 лет); 11,7 % — женщины, проживающие без мужей и 5,0 % — мужчины, проживающие без жён. 36,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,57 человека, а средний размер семьи — 3,20 человека. В одиночестве проживали 28,3 % населения, 10,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2016 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 7673 человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 19,8 % от всего числа семей в Рузвельте и 25,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико